Див. також датування подій за числами

Датування
Історичні хронології